Miejscowości w Polsce
 Druga Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Wola Przybysławska w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Garbów
 Druga Kolonia – część wsi Szymanowice w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Druga Kolonia – część wsi Żurada w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Druga Kolonia – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom